

Pessoas 

 Minuciano Cornélio — romano amigo de Plínio, o Jovem
 Minuciano (retor) — retor romano do 
 Minuciano de Atenas — retor romano do

Outros 

 Minucciano — comuna italiana

Desambiguações de antropônimos